Free Willy (film), een film uit 1993
Free Willy 2: The Adventure Home, een eerste vervolg uit 1995
Free Willy 3: The Rescue, een tweede en laatste vervolg uit 1997
Free Willy: Escape from Pirate's Cove, een film uit 2010 die buiten de naam geen verband houdt met de drie voorgaande. 
Free Willy (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op de gelijknamige film uit 1993